En France, le conseil de résidence est l'instance consultative des cités et des résidences universitaires agréées. Le conseil de résidence rassemble de manière paritaire des employés de la cité, dont le directeur, et des représentants étudiants, élus tous les ans, en novembre.

Le conseil de résidence se réunit environ une fois par trimestre : espace de discussion entre les résidents et l'administration de la cité, et de relais pour les demandes, les propositions des résidents, il a pour mission, suivant une circulaire de 1970, l'élaboration de la politique socio-culturelle de l'unité de gestion. La distinction entre les conseils de résidences et les associations de résidents est parfois mince.

Plusieurs organisations étudiantes participent à ces élections.

Les conseils de résidence, dans de nombreuses académies, envoient des représentants dans un conseil académique de la vie en résidence, instance du CROUS qui a pour objectif de développer les projets étudiants en cité universitaire, les espaces de convivialité, l'information des résidents. Le CROUS de Montpellier vote en  un nouveau statut des conseils de résidence qui les formalise, les dote de nouvelles compétences et d'un budget plus élevé.

Vie étudiante